Kaplica św. Katarzyny – kaplica, która znajdowała się w prawobrzeżnej części miasta, w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego, przy kościele garnizonowym św. Katarzyny. Rozebrana w 1844 roku.

Historia 
Powstała w 1360 roku z fundacji prawdopodobnie Kazimierza Wielkiego. Od 1460 roku była kaplicą filialną parafii św. Jakuba. Pełniła funkcję kościoła pogrzebowego dla Nowego Miasta (tak jak kościół św. Jerzego dla Starego Miasta).
. W czasie potopu szwedzkiego został zniszczony i odbudowany w 1673 roku. Rozebrano ją w 1844 roku. Wezwanie przeniesiono do nowo powstałego kościoła Garnizonowego.

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Nieistniejące kościoły

Toruń
Zniszczone kościoły w Toruniu
Kaplice w Toruniu
Architektura gotycka w Toruniu